Святослав Яковлев (; ) — эстонский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Получал футбольное образование в футбольной школе петербургского «Зенита» до 2013 года. Летом 2013 года перешёл в клуб «Левадия». Дебютировал в высшем эстонском дивизионе 19 июля в матче против клуба «Курессааре». Всего провёл три матча. Также в сезоне выступал за вторую команду клуба.

Зимой 2014 года перебрался в стан новичка высшей лиги «Локомотив» Йыхви, а летом перешёл в клуб «Нарва-Транс». В 2017 году вернулся в «Левадию».

Выступал за юношеские сборные Эстонии.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ЭСФ

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Феникс» Йыхви
Игроки ФК «Нарва-Транс»